Франк Мёллер (; ) — немецкий дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов ГДР, Германии и Европы, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр, участник двух Олимпиад.

Карьера 
Выступал в тяжёлой (свыше 95-100 кг) и абсолютной весовых категориях. В 1989—2003 годах десять раз был чемпионом ГДР и Германии, один раз серебряным и пять раз бронзовым призёром внутренних чемпионатов. В 1992 году стал чемпионом Европы, дважды (1989 и 1995 годах) становился серебряным призёром, ещё пять раз — бронзовым. В 1995 году стал серебряным призёром чемпионата мира, а в 1993 и 2001 годах — бронзовым.

На летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте стал бронзовым призёром Олимпиады. На следующей Олимпиаде в Сиднее стал 13-м.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы ГДР по дзюдо
Чемпионы Европы по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года